Il doppio del Croatian Bol Ladies Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Julie Halard-Decugis e Corina Morariu erano le detentrici del titolo, ma solo Morariu ha partecipato in coppia con Ai Sugiyama.

Morariu e Sugiyama hanno perso nei quarti di finale contro Galina Fokina e Stéphanie Foretz Gacon.

María José Martínez e Anabel Medina Garrigues hanno battuto in finale 7–5, 6–4  Nadia Petrova e Tina Pisnik.

Teste di serie
 Corina Morariu /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 María José Martínez /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)
 Nathalie Dechy /  Virginie Razzano (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 2001